Don Ferrante – personaggio del romanzo I promessi sposi di Alessandro Manzoni
 Don Ferrante – soprannome di Ferdinando I, re di Napoli
 Don Ferrante – pseudonimo utilizzato da Benedetto Croce, per firmare alcuni articoli sulla rivista "Napoli nobilissima"